Кузьміних Олег Володимирович ( 1977) — український військовик Збройних Сил України, підполковник.
 Кузьміних Сергій Володимирович ( 1983) — український волонтер, підприємець. Народний депутат України 9-го скликання.